Harold Ford Sr. (1945), politico statunitense
Harold Ford Jr. (1970), politico statunitense